Andespluimoor
 Pacifische pluimoor
 Panamese pluimoor